Donja Trepča (Čačak), een plaats in de Servische gemeente Čačak
 Donja Trepča (Nikšić), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Nikšić